Las Crónicas de Narnia  es una heptalogía de libros juveniles escrita por el escritor anglo-irlandés C. S. Lewis.

Libros 

El león, la bruja y el armario (The Lion, the Witch and the Wardrobe, 1950)
El príncipe Caspian (Prince Caspian: The Return to Narnia, 1951)
[[The Voyage of the Dawn Treader|La travesía del Viajero del Alba]] (The Voyage of the Dawn Treader, 1952)
 La silla de plata (The Silver Chair, 1953)
El caballo y su niño (The Horse and His Boy, 1954)El sobrino del mago (The Magician's Nephew, 1955)La última batalla (The Last Battle, 1956)

 Películas 

Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, 2005)Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian (The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, 2008)Las crónicas de Narnia: la travesía del Viajero del Alba''' (The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader'', 2010)